Trzecie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2013/2014 odbyły się w norweskim Lillehammer. Konkurs mieszany rozegrano 6 grudnia, a konkursy indywidualne 7 i 8 grudnia.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Konkurs mieszany 
Konkurs mieszany odbył się na skoczni HS100.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego (HS100)

Konkurs indywidualny (HS100)

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego (HS138)

Konkurs indywidualny (HS138)

Klasyfikacje po konkursach w Lillehammer

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Lillehammer

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Lillehammer
Puchar Świata w skokach narciarskich w Lillehammer
2013 w Norwegii